Янчевецкий — русская фамилия; имеет женскую форму Янчевецкая.

Известные носители 
 Янчевецкий, Василий Григорьевич (более известен под именем Василий Ян; 1874/1875—1954) — русский советский писатель, публицист, поэт и драматург, сценарист, преподаватель. Автор исторических романов, лауреат Сталинской премии первой степени.
 Янчевецкий, Гавриил Алексеевич (более известен как Генрих Морской; 1862—1914) — русский оперный и камерный певец, педагог.
 Янчевецкий, Григорий Андреевич (1846—1903) — русский филолог-классик, педагог, директор Александровской и Николаевской гимназий в Ревеле, отец В. Яна и Д. Янчевецкого.
 Янчевецкий, Дмитрий Григорьевич (1873—1938) — русский журналист, писатель-востоковед и редактор, преподаватель. Сын Г. А. Янчевецкого, старший брат В. Яна.

Янчевецкая 
 Янчевецкая, Ольга Петровна (в девичестве Виноградова; 1890—1978) — выдающаяся исполнительница русского романса, жена В. Яна.